Wurzel ou Würzel est un mot allemand signifiant racine. Il peut faire référence à :

 Würzel, un musicien anglais,
 The Wurzels, un groupe anglais,

Voir aussi 
 ,
 .